Села:
 Григорівське — Запорізька область, Оріхівський район
 Григорівське — Миколаївська область, Вознесенський район